Notre Dame es la designación en francés para Nuestra Señora, en referencia a María (madre de Jesús).

Francia 
 Catedral de Notre-Dame de París
 Notre-Dame de la Garde, en Marsella
 Iglesia de Notre-Dame de Poitiers
 Catedral de Notre-Dame de Chartres
 Catedral de Notre-Dame de Reims
 Catedral de Notre-Dame de Estrasburgo
 Capilla de Notre-Dame du Haut, en Ronchamp.
 Iglesia de Notre-Dame des Vents, en Port-aux-Français, Tierras Australes y Antárticas Francesas.

Canadá 
 Basílica de Notre-Dame de Montreal
 Catedral de Notre-Dame de Quebec
 Basílica de Notre-Dame de Ottawa

Haití 
 Catedral de Notre-Dame de la Asunción (Puerto Príncipe).

Luxemburgo 
 Catedral de Notre-Dame de Luxemburgo

Topónimos

Canadá 
Notre-Dame-de-la-Merci, municipio de Lanaudière.
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, municipio de Mauricie.

Instituciones educativas

Estados Unidos 
 Universidad de Notre Dame, Indiana.

Chile 
 Colegio Notre Dame de Santiago

Uruguay 
   Colegio Notre Dame de Uruguay

Honduras 
 Instituto Notre Dame, El Progreso, Yoro

Literatura y Artes 
 Nuestra Señora de París, novela de Víctor Hugo.
Adaptaciones
 El jorobado de Notre Dame, varias películas;
 Notre-Dame de Paris (musical), francés, de 1998;
 The Hunchback of Notre Dame (musical) (1999), adaptado de la película de Disney, estrenado originalmente en Berlín;

Otros usos 
 Bahía de Notre, gran bahía, cerca de la desembocadura del río Exploits, norte de Newfoundland.
 Notre Dame, Banda sueca de metal.
 Notre Dame (Indiana), ciudad donde está la Universidad de Notre Dame, Saint Mary's College y el Holy Cross College.
 Notre Dame, canción de la banda de rock The Intervals.
 Notre Dame Fighting Irish, equipos deportivos de la Universidad de Notre Dame en Indiana.

Enlaces externos 

 Presentación de las Iglesias de Paris en Eurochannel